Christopher Parren (1981-), acteur et producteur néerlandais ;
 Ellen Parren (1987-), actrice néerlandaise.
 Kallirrói Parrén (1861-1940), journaliste grecque